Casabianca (korsisch: Weißes Haus) ist:

 eine französische Gemeinde im Departement Haute-Corse auf Korsika, siehe Casabianca (Korsika)
 der Name eines französischen Generals (Onkel von Louis de Casabianca), siehe Raphaël Comte de Casabianca
 ein Gedicht über Louis de Casabianca, siehe Casabianca (Gedicht)
 der Name mehrerer französischer Kriegsschiffe und U-Boote, siehe Casabianca (Schiffsname)
 eine Insel im Palmer-Archipel in der Antarktis, siehe Casabianca-Insel

 eine Gemeinde in Tolima in Kolumbien, siehe Casabianca (Kolumbien)

Casabianca ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio-Maria Casabianca (1775–1848), italienischer Geistlicher und Bischof von Galtelli-Nuoro in Sardinien 
 Denise de Casabianca (1931–2020), französische Filmeditorin
 Joseph-Marie de Casabianca (1742–1803), französischer Divisionsgeneral
 Louis de Casabianca (1762–1798), französischer Marineoffizier
 Raphaël de Casabianca (1738–1825), französischer Divisionsgeneral

Siehe auch:
 Casablanca (Begriffsklärung)